

Ключевка — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Ключевка — селище, Ребріхинський район, Алтайський край
 Ключевка — присілок, Федоровський район, Башкортостан

Див. також 
 Ключівка
 Ключовка